PlectrumElectrum bezeichnet:

 PlectrumElectrum (Album), ein Musikalbum des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2014
 PlectrumElectrum (Lied), ein Lied des Musikers und Komponisten Prince aus dem Jahr 2014